Die Spielzeit 1970 war die 4. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- oder Auswärtsspiel um den Einzug in die Finalrunde. Die besten vier spielen in einer einfachen Runde um die Schweizer Meisterschaft. Die letzten vier spielten um den Abstieg. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1970. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1971 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste 

Stand: 30. Juni 2017

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

70
Handballveranstaltung 1970